Путе́ец – микрорайон в юго-западной части города Ржева Тверской области. Примыкает с юга к линии Октябрьской железной дороги и к железнодорожной станции «Ржев-Балтийский». Сообщение с городом осуществляется через железнодорожный переезд.

Состоит из одноэтажных жилых домов частного сектора и небольшой промзоны.

В промзоне действует производственный цех ФЛ «Ржевтопсбыт» (филиал ОАО «ТверьЛесТопПрома») созданный для производства и снабжения учреждений и организаций региона растительными материалами и твёрдым топливом.

Также на территории посёлка располагается ФГУ «Ржевский сельский лесхоз», на площадях которого выращивается молодой порослевой лес, высаживаются саженцы и новогодние ёлки, осуществляется охрана лесов и лесосек.

История 
Поселение возникло в конце XIX века, во время строительства Виндавской железной дороги и первоначально названия не имело. В нём селились вольные крестьяне, строившие и обслуживающие железную дорогу. 

После революции 1917 года населённый пункт был признан и получил статус посёлка сельского типа с названием «Путеец».

Перед Великой Отечественной войной посёлок состоял из десяти частных домов и лесозаготовительной базы. Основное строительство началось уже после войны.

Позднее, с расширением границ города Ржева, посёлок вошёл в его состав.

Примечания

Литература 

 История Ржева: Очерки по истории ржевской земли / Сост. Е. И. Ожогин. — Ржев, 2000. — 277 с.

Микрорайоны Ржева
населённые пункты, вошедшие в состав Ржева